gmina Skórzec – gmina wiejska, powiat siedlecki, woj. mazowieckie

dawne gminy:
 gmina Skórzec – gmina wiejska, powiat bielski, woj. białostockie